Folgende Personen tragen den Namen Menedemos:

Menedemos von Pyrrha, platonischer Philosoph, 4. Jahrhundert v. Chr.
Menedemos (Kyniker), kynischer Philosoph, 4. und 3. Jahrhundert v. Chr.
Menedemos von Eretria, elisch-eretrischer Philosoph, 4. und 3. Jahrhundert v. Chr.